Van Houtum (bedrijf), Nederlands papierbedrijf
 Henk Van Houtum, Nederlands econoom